Porro hace referencia a varios artículos:

Botánica
 Lirio azul, Moraea sisyrinchium, de la familia de las asparagales;

Varias plantas aliáceas consumidas por su hoja más que su bulbo, también llamadas puerros o ajopuorros:
 habitualmente, a la variedad cultivar Allium ampeloprasum var. porrum;
 cualquier variedad de Allium ampeloprasum, también conocida como ajo elefante;
 Cebolla Allium cepa;
 Ajestrín o ajo silvestre, Allium sphaerocephalon
 Allium porroladium
 Allium neapolitanum
 Allium nigrum 
 ''Allium scorodoprasum

Música
 Porro (música), género musical típico de la costa atlántica colombiana;
 Porro (instrumento), tambor de forma cónica y un solo parche;

Personas 
 Alicia Pérez-Porro (1981-), bióloga marina española;
 Alicia Porro (1908-1983), música y poeta uruguaya;
 Ángel Guerra Porro (1842-1896), militar y patriota cubano;
 Corina Porro (1953), política del Partido Popular de Galicia;
 Enrico Porro (1885-1967), luchador italiano;
 Francisco Porró Reinado (1739-1814), prelado español de la Iglesia católica;
 Ignazio Porro (1801-1875), inventor de instrumentos ópticos (prisma de Porro) italiano;
 Manuel Agramonte Porro (1824-fecha desconocida), terrateniente y militar cubano;
 Miguel Ángel Porro, actor argentino;
 Pedro Porro (1999-), futbolista español;
 Ricardo Porro (1925-2014), arquitecto cubano.

Además
 Porro (cigarrillo)
 Porro (grupo de choque), grupos violentos mexicanos vinculados a bachilleratos y universidades;
 Casas de Porros, pedanía de la ciudad española de Tarifa, Provincia de Cádiz;
 Rovello Porro, localidad y comune italiana de la provincia de Como, región de Lombardía.

Enlaces externos